Stransky bzw. Stránský ist der Familienname folgender Personen:

 Edeltraud Braun von Stransky (* 1924), deutsche Malerin, Mosaikkünstlerin und Kunstpädagogin
 Erwin Stransky (1877–1962), österreichischer Psychiater
 Ferdinand Stransky (1904–1981), österreichischer Maler
 Jiří Stránský (1931–2019), tschechischer Schriftsteller
 Joel Stransky (* 1967), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Josef Stránský (1872–1936), tschechischer Komponist und Dirigent
 Lars Michael Stransky (* 1966), deutscher Hornist
 Lorenz Ritter von Stransky-Griffenfeld (1899–1923), Teilnehmer am Hitlerputsch
 Oldřich Stránský (1921–2014), tschechischer Verbandsvertreter von NS-Opfern
 Otto Stransky (1889–1932), Musiker, Komponist, Liedtexter, Filmkomponist
 Pavel Stránský (1583–1657), Autor der böhmischen Exulanten
 Pavel Benedikt Stránský (* 1978), Bischof der Altkatholischen Kirche in Tschechien
 Vladan Stransky (* 1973), tschechisch-australischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Stranski